Die Fußball-Amateurliga Berlin 1959/60 war die zehnte Spielzeit der höchsten Amateurklasse in West-Berlin. Die Amateurliga Berlin bildete den Unterbau  der Vertragsliga Berlin. Der Polizei SV Berlin wurde Berliner Amateurmeister und vertrat Berlin bei der Amateurmeisterschaft des DFB. Der BFC Südring und der BSC Kickers 1900 stiegen in die Vertragsliga auf, während der NSC Marathon 02, der BFC Alemannia 90 und der BFC Meteor 06 abstiegen.

Abschlusstabelle

Literatur

Weblinks 

 Tabelle der Amateurliga Berlin 1959/60 auf f-archiv.de

1959
Fußballsaison 1959/60